Шуламит Алони (, урождённая Адлер; ,  — , Кфар-Шмарьягу) — израильский государственный деятель, министр коммуникаций, науки и культуры Израиля (1993—1996).

Биография 

Родилась в семье плотника, выходца из Польши. Её мать была швеёй. Её отправили в школу-интернат во время Второй мировой войны в то время как родители служили в британской армии. С отроческих лет участвовала в социалистическом движении, была членом Ха-шомер ха-цаир, Хаганы и во время Войны за независимость служила в Пальмахе, во время боевых действий в Старом Иерусалиме и была взята в плен иорданскими военными .

После завершения войны работала учителем, воспитателем детей-беженцев, колумнистом в различных изданиях, вела радиопередачу, посвящённую правам человека.

В 1965 г. была впервые избрана депутатом Кнессета и в дальнейшем являлась депутатом до 1996 г. (с перерывом в 1969—1973 гг.). В 1974 г. непродолжительное время была министром без портфеля в правительстве страны.

Создала и в течение четырёх лет возглавляла Израильский союз потребителей, затем — собственную партию Рац (Движение за гражданские права), влившуюся в 1991 г. в партию Мерец (Алони возглавила её парламентскую фракцию). На протяжении 1970-х гг. пытались наладить диалог с палестинцами в надежде на достижение прочного мирного урегулирования. Во время Ливанской войны (1982) создала Международный центр по вопросам мира на Ближнем Востоке.

В 1992—1993 годах занимала пост министра образования в правительстве Ицхака Рабина, но вынуждена была уйти в отставку из-за твёрдой позиции по вопросу о необходимости разделения государства и религии; затем до 1996 г. занимала пост министра коммуникаций, науки и культуры.

В 2000 году ей была присуждена Премия Израиля в области государственной и общественной деятельности. Ей также присуждалась Премия Бруно Крайского (1984).

Политические взгляды 
На протяжении всей своей политической карьеры являлась видным деятелем Израильского движения в защиту мира, отстаивала идеи необходимости диалога с палестинцами. Она являлась членом правозащитной организации Еш Дин.

Шуламит Алони разделяла взгляды бывшего президента США Джимми Картера о том, что Израиль проводит политику апартеида по отношению к палестинцам.

Примечания

Ссылки 
 Knesset Member, Shulamit Aloni
 http://hpd.de/node/3284 

Депутаты кнессета по алфавиту
Социалисты Израиля
Лидеры политических партий Израиля
Лауреаты Государственной премии Израиля
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VIII созыва
Депутаты кнессета IX созыва
Депутаты кнессета X созыва
Депутаты кнессета XI созыва
Депутаты кнессета XII созыва
Депутаты кнессета XIII созыва
Депутаты кнессета от партии «Авода»
Депутаты кнессета от партии «Рац»
Депутаты кнессета от партии Мерец
Женщины-политики Израиля
Деятели феминизма Израиля